Achaemenides bezeichnet:

 Achaemenides (Mythologie), den Sohn eines Adamastus von Ithaka und Gefährten des Odysseus
 (5126) Achaemenides, einen Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner